Colpaert ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Colpaert (* 1981), belgischer Triathlet
 Steve Colpaert (* 1986), belgischer Fußballspieler